Das Erbe ist der Titel folgender Filme:

 Das Erbe (1935), deutscher Propagandafilm zur Rechtfertigung des Euthanasieprogrammes während der Zeit des Nationalsozialismus
 Das Erbe (1980) (Originaltitel: Heritage) von Walter Marti und Reni Mertens
 Das Erbe (2003) (Arven) von Per Fly
 Wildes Land von Mike Robe aus dem Jahr 1993
 Das Erbe (Computerspiel), ein Computerspiel vom deutschen Umweltbundesamt

Siehe auch:
 Erbe (Begriffsklärung)